The Ultimate Collection é uma coletânea musical lançada em 1997 pela banda americana Santana.

Faixas

Disco um
"Jin-Go-Lo-Ba"  
"Evil Ways"  
"Soul Sacrifice"  
"Black Magic Woman"  
"Oye Como Va"  
"Samba Pa Ti"  
"Everybody's Everything"  
"No One to Depend On"  
"Song of the Wind"  
"Love, Devotion and Surrender"  
"Give and Take"  
"Europa (Earth's Cry Heaven's Smile)"  
"Dance Sister Dance (Baila Mi Hermana)"  
"Let the Children Play"  
"Revelations"  
"She's Not There"  
"I'll Be Waiting"  
"Stormy"  
"One Chain (Don't Make No Prison)"

Disco dois
"Well...All Right"  
"Open Invitation"  
"Aqua Marine"  
"All I Ever Wanted"  
"You Know That I Love You"  
"Winning"  
"Sensitive Kind"  
"Hold On"  
"Nowhere to Run"  
"What Does It Take (To Win Your Love)"  
"Say It Again"  
"How Long"  
"I'm the One Who Loves You"  
"Veracruz"  
"Gypsy Woman"  
"Right On"  
"Havana Moon"  
"Daughter of the Night"  
"They All Went to Mexico"

Disco três (todas as faixas ao vivo) 
"Jingo" 
"Soul Sacrifice" [no Woodstock]
"Them Changes" 
"Samba Pa Ti"  
"Black Magic Woman/Gypsy Queen"
"She's Not There" 
"Esperando"

Álbuns de Santana (banda)
Álbuns lançados pela Sony Music
Coletâneas de 1997
Álbuns triplos
Álbuns de blues rock
Álbuns em língua inglesa